ÖNB steht als Abkürzung für:
 Österreichische Nationalbibliothek (auch: ONB)
 Naturschutzbund Österreich, Österreichischer Naturschutzbund

OeNB steht als Abkürzung für:
 Oesterreichische Nationalbank

Siehe auch:
 ONB (Begriffsklärung)

ONB